Ölgraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Ölgraben (Gemeinde Göstling), Ortsteil von Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Gewässer:
 Ölgraben (Alter), rechter Oberlauf der Alter (über einen namenlosen Graben zur Glonn) bei Krügling (Gemeinde Feldkirchen-Westerham), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ölgraben (Erzlaine), rechter Zufluss der Erzlaine (zur Grießlaine, zur Eschenlaine, zur Loisach) vor dem Jagdhaus Hirschbergalm (Gemeinde Ohlstadt), Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Ölgraben (Forstgraben), linker Zufluss des Forstgrabens (zur Wörnitz) vor Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern; unterquert kurz zuvor die Wörnitz in einem Düker
 Ölgraben (Isar) – zwei rechte Zuflüsse der Isar im Isarwinkel bei Schröfeln (Gemeinde Lenggries), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; flussabwärts:
 Oberer Ölgraben
 Unterer Ölgraben
 Ölgraben (Königsbach), rechter Zufluss des Königsbachs (zur Hengersberger Ohe) bei Dingstetten, (Markt Schöllnach), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ölgraben (Rodebach), linker Zufluss des Rodebachs in Gillrath (Stadt Geilenkirchen), Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Ölgraben (Schreinermühlbach), linker Zufluss des Schreinermühlbachs (zur Altmühl) nach Velden (Stadt Herrieden), Landkreis Ansbach, Bayern
 Ölgraben (Selz), linker Zufluss der Selz im Naturschutzgebiet Hahnheimer Bruch, Ortsgemeinde Udenheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Ölgraben (Warme Steinach), rechter Zufluss der Warmen Steinach vor Untersteinach (Markt Weidenberg), Landkreis Bayreuth, Bayern
 Ölgraben (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei Lohmühle bei Neustädtlein (Stadt Dinkelsbühl), Landkreis Ansbach, Bayern; siehe auch die Liste der Zuflüsse der Wörnitz

 Ölgrabenbächlein, linker Zufluss des Irrebachs (zur Altmühl) vor Weiherschneidbach (Markt Weidenbach), Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Ölbach
 Ölbachgraben
 Öltal